Beurre est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui peut se référer à :

Produits alimentaires

Produits laitiers 
Le beurre est une matière grasse d’origine laitière.
 Le beurre Charentes-Poitou est produit dans la région Nouvelle-Aquitaine.
 Le beurre d'Ardenne est produit en Belgique.
 Le babeurre est un liquide aigrelet obtenu lors de la fabrication du beurre.
 Le beurre rose est produit au Luxembourg.
 Le beurre de yak est produit à partir du lait de yak.

Végétaux 
Les végétaux donnent également, outre des huiles, des émulsions grasses qui portent parfois, par extension, le nom de beurre
 Le beurre d'arachide ou beurre de cacahuète est un produit alimentaire à base d'arachide.
 Le beurre de cacao est une matière grasse végétale issue des fèves de cacao.
 le beurre de karité ou beurre végétal est un produit alimentaire et cosmétique extrait des fruits du karité.

Préparations culinaires 
 Le beurre blanc ou beurre nantais est une sauce à base de beurre.
 Le beurre clarifié est un beurre fondu puis débarrassé de ses impuretés.
 Le beurre d'écrevisse est une sauce à base de beurre.
 Le beurre manié est un mélange de beurre et de farine.
 Le beurre pommade est un beurre ayant la consistance d'une pommade.
 Le thé au beurre est une boisson typique du Tibet.
 Le Petit Beurre est un biscuit commercialisé par la marque LU.

Couleur 
 Le beurre et le beurre frais sont des couleurs de la gamme des jaunes.

Fruits 
 Les beurrés sont des poires à chair fondante.

Toponymes 
 Plateau de Beure, dans le massif du Vercors.
 Rivière Pot au Beurre, cours d'eau de l'Île-d'Orléans, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de L'Île-d'Orléans, dans la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
 Rivière Pot au Beurre, un tributaire de la rivière Yamaska traversant les municipalités de Sainte-Victoire-de-Sorel, de Saint-Michel-d'Yamaska et de Yamaska dans la MRC Pierre-De Saurel, en Montérégie, au Québec, Canada.

Divers 
 Le beurre de Marrakech est une substance psychotrope à base de cannabis.
 Beurre, œuf, fromage (BOF) est l'ancien sigle du commerce des produits alimentaires.

Voir aussi 
 Beurrée